.ws - o código TLD (ccTLD) na Internet para a Samoa
WonderSwan - console portátil
World Series - finais da Major League Baseball

Tencnologia
WebSocket

Pessoas
W. S. Gilbert
Paul W.S. Anderson
Wesley Safadão

Desambiguações de siglas